Baruj Benacerraf (1920-2011), immunologiste américain et prix Nobel de physiologie ou médecine en 1980, frère de Paul,
 Margot Benacerraf (née en 1926), réalisatrice vénézuélienne, 
 Paul Benacerraf (né en 1931), philosophe américain des mathématiques, frère de Baruj.

Patronyme séfarade